Botânica
Oxalis pes-caprae — planta conhecida popularmente como trevo-amarelo ou azeda
Trifolium — planta conhecida popularmente como trevo
 Trifolium medium subsp. medium
 Trifolium phleoides subsp. willkommii
Marsilea quadrifolia — planta conhecida popularmente como trevo-de-quatro-folhas

Outros
Trevo (construção) — forma de cruzamento em estradas
Transportes Coletivos Trevo — empresa de ônibus operante em Porto Alegre, RS, Brasil.

Desambiguações de biologia